Кубок португальской лиги по футболу 2011/2012 годов — 5-й розыгрыш кубка португальской лиги по футболу, также известный как «Taça da Liga» (). Турнир начался 31 июля 2011 года, а завершился 14 апреля 2012 года.

Титул защищает «Бенфика», которая выиграла его в третий раз в предыдущем розыгрыше турнира.

Формат 
В этом сезоне турнир состоит из трёх раундов и раунда плей-офф. В первом раунде играют только клубы Лиги Онра сезона 2010/2011. Все 16 команда разделены на 4 группы по 4 команды. Каждая команда играет по три матча, и по две лучшие команды группы выходят во второй раунд. Во втором раунде к победителям предыдущего раунда присоединяются 2 клуба, вышедшие по итогам прошлого сезона в «Лигу Сагриш», и 6 клубов из нижней части таблицы чемпионата Португалии по итогам сезона 2010/2011. Команды по итогам жеребьевки будут разбиты на пары и проведут между собой по два матча. В третий раунд выходят команды победители второго раунда и 8 лучших команд чемпионата Португалии по итогам прошедшего сезона. В третьем раунде 16 клубов будут разбиты на 4 группы. Каждая команда проведёт в группе по три матча, и победители групп выйдут в раунд плей-офф. Раунд плей-офф состоит из двух полуфинальных матчей и финала.

Клубы-участники 
Список клубов участвующих в розыгрыше Кубка португальской лиги по футболу сезона 2011/2012:
 Клубы стартующие с 1 раунда: «Арока», «Атлетико» (Лиссабон), «Авеш», «Белененсиш», «Лейшойнш», «Морейренсе», «Навал», «Оливейренсе», «Пенафиел», «Портимоненсе», «Санта-Клара», «Спортинг» (Ковильян), «Трофенсе», «Униан Мадейра», «Фреамунде», «Эшторил-Прая».
 Клубы стартующие со 2 раунда: «Академика» (Коимбра), «Бейра-Мар», «Жил Висенте», «Маритиму», «Ольяненсе», «Униан Лейрия», «Витория» (Сетубал), «Фейренси».
 Клубы стартующие с 3 раунда: «Бенфика», «Брага», «Витория» (Гимарайнш), «Насьонал», «Пасуш де Феррейра», «Порту», «Риу Аве», «Спортинг» (Лиссабон).

Первый раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй раунд 
Во втором раунде участвуют клубы занявшие первые два места в первом раунде в своих группах, два клуба вышедшие по итогам прошлого сезона в «Лигу Зон Сагриш» и 6 клубов нижней части таблицы чемпионата Португалии.

|}

Третий раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Сетка плей-офф

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2011/12
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2011 году
Спорт в Португалии в 2012 году